Ben Weber peut désigner :
  (né en 1972), acteur américain ;
 Ben Weber (1916-1979), compositeur ;
  (né en 1969), joueur de baseball.